Aida Satta Flores – cantautrice
Stefano Satta Flores – attore e doppiatore